Název Záhoříčko má více sídel:
 Záhoříčko (Neustupov), část obce Neustupov v okrese Benešov
 Záhoříčko (Nemyšl), část obce Nemyšl v okrese Tábor
 Záhoříčko (Čkyně), část obce Čkyně v okrese Prachatice

Související články 
 Záhoří